Титчмарш () — английская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1949) — британский садовник, журналист, писатель и телеведущий.
 Титчмарш, Эдвард Чарльз (1899—1963) — английский математик, специалист по математическому анализу и аналитической теории чисел.